Een verkeersweg:
 N957 (België)
 N957 (Nederland), zie Provinciale weg 957

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing